Унеча:
 Унеча — город в России, административный центр Унечского района Брянской области.
 Унеча — река в Брянской области России. Левый приток реки Ипуть.
 Унеча — железнодорожная станция в одноимённом городе.
 Унеча — село в Клинцовском районе Брянской области.